Hicetas pode significar:

 Hicetas, astrônomo da Sicília, possivelmente o primeiro a propor a rotação da Terra
 Hicetas (rei da Arcádia) 
 Hicetas (tirano de Siracusa) 

Desambiguação